Everwijn II van Bentheim
 Everwijn II van Bentheim-Steinfurt